Jaume Mir Ferri, actor i auxiliar ciclista català
 Jaume Mir Mateo, enginyer agrònom menorquí
 Jaume Mir Ramis, escultor mallorquí
 Jaume Mir (músic), músic mallorquí del 
 Jaume Mir Mas, espia sadurninenc de la Primera Guerra Mundial